Die Tianjin Open 2018 waren ein Damen-Tennisturnier in Tianjin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand gleichzeitig mit den Turnieren in Linz und in Hongkong vom 9. bis 15. Oktober 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2018 fand vom 7. bis 8. Oktober 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Tianjin